Il gruppo dell'hausmannite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'hausmannite 
 Hausmannite
 Hetaerolite
 Hydrohetaerolite
 Iwakiite

Note 

Hausmannite